Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин () — ежегодное соревнование норвежских мужских команд по кёрлингу. Проводится с 1957 года. Организатором является  ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Норвегию на международной арене как мужская сборная Норвегии.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

(составы, а также позиции серебряных и бронзовых призёров будут постепенно пополняться с сайта Ассоциации кёрлинга Норвегии (curling.no), из других источников и из веб-архива; если по ранним годам узнать призёров не будет возможности, таблица будет разбита на две: вверху — только чемпионы тех ранних лет, ниже — эта, по годам, где известны хотя бы серебряные призёры)

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы Норвегии по кёрлингу (муж. — с 1957, жен. — с 1979; указаны только скипы) | curling – Norgesmestere – Store norske leksikon

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар

 
Норвегия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1957 года